Pakse (stad), stad in Laos
 Pakse (district), district in de provincie Champassak in Laos